Ferdinand Aragonský může označovat různé aragonské (či španělské) panovníky a šlechtice:
 Ferdinand I. Aragonský (1380–1416) – král aragonský
 Ferdinand II. Aragonský (1452–1516) – král aragonský, sicilský a neapolský
 Ferdinand Aragonský († 1248) – opat
 Ferdinand Aragonský (1329–1363) – markýz z Tortosy
 Ferdinand Aragonský (1488–1550) – vévoda kalábrijský

Související rozcestníky 
 Ferdinand Kastilský

Rozcestníky - panovník